Twins (film), een film met Arnold Schwarzenegger
Twins (televisieserie), een televisieserie
Twins Sporting Club, een honkbal en softbalvereniging uit Oosterhout (Noord-Brabant)
Minnesota Twins, een honkbalclub uit Minneapolis, Minnesota (VS)